Maria Antonia av Bägge Sicilierna kan syfta på:

 Maria Antonia av Sicilien och Neapel (1784–1806), dotter till Ferdinand I av Bägge Sicilierna, gift med Ferdinand VII av Spanien
 Maria Antonia av Bägge Sicilierna (1814–1898), dotter till Frans I av Bägge Sicilierna, gift med storhertig Leopold II av Toskana
 Maria Antonia av Bägge Sicilierna (1851–1938),  sondotter till Frans I av Bägge Sicilierna, gift med prins Alfons Maria, greve av Caserta